NPMB steht für:
 Næstved–Præstø–Mern Banen, dänische Regionalbahn
 Nationalliberaler Provinzialverband der Mark Brandenburg, Regionalpartei in Brandenburg 1925

Abkürzung